Кратер Дарвин () — большой древний ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина (1809—1882) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Эйхштедт на западе-юго-западе, кратер Рокка на северо-западе, кратер Крюгер на северо-востоке, кратер Де Вико на востоке, кратер Бюрги на юго-востоке и кратер Ламарк на юге. На западе от кратера находятся горы Кордильеры, северную часть кратера пересекают борозды Дарвина, на востоке находятся борозды Сирсалиса. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 122,2 км, глубина 1,36 км.

За длительное время своего существования кратер практически полностью разрушен, южная и северная части вала практически отсутствуют, к западной части вала прилегает сателлитный кратер Дарвин B (см. ниже). Западно-юго-западный участок вала перекрыт приметным небольшим кратером. высота остатков вала над окружающей местностью достигает 1590 м. Дно чаши кратера переформировано лавой или породами выброшенными при соседних импактах, сравнительно ровное. В южной части чаши находится сателлитный кратер Дарвин H. Северо-восточная часть чаши более пересеченная, покрытая породами выброшенными при образовании бассейна моря Восточного. В западной части чаши располагается большое куполообразное образование. Объём кратера составляет приблизительно 15100 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Дарвин на карте LAC-92
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Slumping rim of Darwin C.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Объекты, названные в честь Чарлза Дарвина